Xénocrate ou Xénocratès est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Xénocrate de Chalcédoine, philosophe platonicien grec du  ;
 Xénocrate de Sicyone, sculpteur et écrivain grec du  ;
 Xénocrate d'Aphrodisias, physicien grec du .
 Xénocrate d'Agrigente, tyran de cette cité au , frère de Théron d'Acragas et père de Thrasybule, auxquels Pindare a consacré certaines de ses Odes triomphales.
 (14526) Xénocrate est un astéroïde.